

Geografia 
 Tolga –  comune norvegese;
 Tolga – comune algerino;
 Tolga – città australiana;
 Tolga – un'antica denominazione in turco dei monti Altai;

Persone 
 Tolga – nome maschile in turco;
 Tolga – cantante raggae.

Zoologia 
 Tolga – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae